La chronologie de Star Trek liste les différents événements ayant eu lieu dans l'univers de la saga Star Trek.

Séries et films

Liste des épisodes dans l'ordre chronologique

Ligne du temps

Les Vulcains se font la guerre. Ils sont sur le point d'annihiler leur civilisation.
 Surak guide le peuple vulcain vers la logique, seule philosophie qui leur permettra de domestiquer leurs émotions dévastatrices.

Un groupe de dissidents vulcains qui nient la logique quittent leur planète. Ils occupent plusieurs planètes dont Romulus qui deviendra la planète mère de l'Empire romulien.

Kahless unifie le peuple Klingon.

Gint publie le livre Devises de l'Acquisition qui devient la référence du peuple Férengi.

Les premières sphères sont construites dans l'étendue Delphique.

Fondation de l'Union Cardassienne.
 Les Sulibans quittent leur région spatiale pour devenir un peuple nomade.

1893 
 Les El-Auriens voyagent sur Terre.



1930 
 Kirk, Spock et McCoy débarquent du futur. Ils rencontrent Edith Keeler qu'ils doivent laisser mourir pour ne pas perturber le cours de l'histoire.

1944 
 Jonathan Archer et l'équipage de lEnterprise NX-01 se retrouvent dans le passé de la Terre, lors des événements de la Seconde Guerre mondiale, altérés par la Guerre Froide Temporelle. Ils mettent fin aux agissements des agents temporels responsables de l'altération du passé de la Terre.

 1947 
 Bloqués dans un vaisseau saboté, les Férengis Quark, Rom et Nog utilisent leur cargaison illégale pour sauver leur vie, ce qui provoque leur atterrissage forcé sur Terre, en 1947, sur la base militaire de Roswell au Nouveau-Mexique.

 1957 
 Un vaisseau vulcain s'écrase près de Carbon Creek. Mestral, l'un des Vulcains, restera sur Terre.

 1968 
 L débarque du futur pour étudier la Terre à cette période, premier contact avec le mystérieux Gary Seven qui, comme beaucoup d'être vivants dans la galaxie, est employé par les habitants d'une planète inconnue afin de protéger les différentes planètes et leurs habitants contre leurs propres dérives.

 1969 
 Kirk téléporte le capitaine John Christopher à bord de lUSS Enterprise (NCC-1701).
 À la suite d'une bataille en 2373, avec lUSS Voyager, le vaisseau temporel Aeon de la Fédération, est pris dans une brèche temporelle et s'écrase aux alentours de Los Angeles. Star Trek: Voyager : Un futur en danger, première partie (saison 3 épisode 8 : Future's end)
 Henry Starling découvre l'épave du vaisseau temporel Aeon du capitaine Braxton et commence à introduire la technologie du  en créant sa société Chronowerx. Star Trek: Voyager : Un futur en danger, première partie (saison 3 épisode 8 : Future's end)

 1986 
 Kirk et son équipage arrivent du futur à bord d'un oiseau de proie klingon pour trouver des baleines à bosses.

 1992 
 Khan Noonien Singh prend le contrôle du Moyen-Orient et de l'Asie.

 1993 
 Début des Guerres eugéniques.

 1996 
 Fin des Guerres eugéniques.
 Khan Noonien Singh et les Améliorés quittent la Terre à bord du SS Botany Bay.
 À la suite du combat avec le vaisseau temporel Aeon du capitaine Braxton, lUSS Voyager revient par une brèche temporelle et fait la une des journaux télévisés, tandis que l'équipage tente de retrouver le capitaine Braxton pour retourner au . Star Trek: Voyager : Un futur en danger, première partie (saison 3 épisode 8 : Future's end)

 1997 
 Première expédition avec rover vers Mars où une plaque commémorative est déposée.

 1999 
 La NASA lance la sonde Voyager VI. Cette sonde est perdue dans un trou noir dont elle reviendra sous une forme consciente presque 3 siècles plus tard sous le nom de V'Ger.

 2000 
  : Shannon O'Donnel rencontre Henry Janeway.

  
 2001 
 Shannon O'Donnel et Henry Janeway tentent d'empêcher la construction de la porte du Millénaire.

 2004 
 Jonathan Archer et T'Pol débarquent sur Terre depuis le futur pour empêcher des Xindis reptiliens de créer une arme biologique.

 2024 
 Émeutes de Bell à San Francisco.

 2026 
 Début de la Troisième Guerre mondiale.

 2032 
 Naissance de Zefram Cochrane.
 Le lieutenant John Kelly est emporté par une ellipse de graviton lors de l'expédition martienne Ares IV

 2053 
 Fin de la Troisième Guerre mondiale.

 2063 
  : LUSS Enterprise-E de classe Sovereign conduit par le capitaine Picard débarque du futur à la poursuite des Borgs afin de les empêcher de modifier le passé à leur avantage.
  : premier vol en distorsion du Phœnix par Zefram Cochrane.
 À la suite de ce premier vol à une vitesse supérieure à celle de la lumière, un premier contact a lieu entre les Humains et les Vulcains.

 2065 
 Lancement du SS Valiant.

 2067 
 Lancement de la sonde spatiale Friendship 1 pour transmettre un message d'amitié à d'autres civilisations.

 2069 
 Le SS Conestoga quitte la Terre pour une mission de colonisation de la planète Terra Nova.

 2078 
 Fondation de Terra Nova par les colons du SS Conestoga.

 2081 
 La Terre perd le contact avec Terra Nova.

 2088 
 Naissance de T'Pol.

  
 2103 
 Début de la colonisation de la planète Mars.
 Naissance de Degra, le Xindi-Primate qui créera plus tard l'arme ultime Xindi.

 2112 
 Naissance de Jonathan Archer, fils de Henry Archer, à New York.

 2119 
 Zefram Cochrane quitte la colonie Alpha Centauri vers une destination inconnue. Plus personne n'entendra parler de lui pendant 148 ans.

 2121 
 Naissance de Charles Tucker III en Floride.
 Développement de la théorie de la version humaine du téléporteur par Emory Erickson.
 Jonathan Archer construit un petit vaisseau en modèle réduit avec son père Henry Archer et lui demande quand le vaisseau qu'il construit pourra voler.

 2122 
 Naissance de T'Pau sur Vulcain.

 2124 
 Décès de Henry Archer, père de Jonathan Archer.

 2126 
 Naissance de Travis Mayweather à bord du ECS Horizon.

 2129 
 Naissance de Hoshi Sato à Kyoto.

 2130 
 Premier contact entre les Humains et les Orions établi par le Docteur Arik Soong.

 2134 
 Le Docteur Arik Soong vole des embryons d'Améliorés sur Cold Station 12.

 2137 
 Après avoir découvert une arche katrique au Sanctuaire de T'Karath, Syrran intègre le katra de Surak à son propre esprit.

 2139 
 Charles Tucker intègre Starfleet.
 Construction du premier téléporteur sub-quantique par Emory Erickson.

 2142 
 Shran devient le commandant du Kumari.

 2143 
 Le commandeur A.G. Robinson dépasse la vitesse de distorsion 2 à bord du prototype NX-Alpha mais à la suite d'un problème technique, il est obligé de s'éjecter au cours du vol, provoquant la perte du prototype.
 Jonathan Archer rencontre Charles Tucker.
 Archer, Robinson et Tucker volent le deuxième prototype NX-Beta pour un nouvel essai non autorisé afin de démontrer la validité de la conception du nouveau moteur. Ils réussissent cette deuxième tentative en stabilisant le prototype à une vitesse de distorsion de 2,5.

 2144 
 Arik Soong est arrêté. Ses Améliorés restent cachés dans le système Trialas.
 Duvall dépasse la vitesse de distorsion 3 à bord du NX-Delta.

 2149 
 Début du chantier de construction du vaisseau Enterprise (NX-01), premier vaisseau capable d'atteindre la vitesse de distorsion 5.
 T'Pol intègre l'ambassade de Sausalito sur Terre.

 2150 
 L'amiral Maxwell Forrest désigne Jonathan Archer comme capitaine du vaisseau Enterprise (NX-01).

 2151 
  : premier contact entre les Humains et les Klingons.
 Avril : lancement de lEnterprise NX-01 sous le commandement du Capitaine Jonathan Archer.
 Le dénobulien Phlox devient médecin-chef sur lEnterprise NX-01.
 Le sous-commander T'Pol devient premier officier et officier scientifique sur lEnterprise NX-01.
 Le lieutenant Malcolm Reed devient officier tactique sur lEnterprise NX-01.
 L'enseigne Travis Mayweather devient timonier sur lEnterprise NX-01.
 L'enseigne Hoshi Sato devient officier des communications sur lEnterprise NX-01.
 Le commander Charles Tucker III devient ingénieur en chef sur lEnterprise NX-01.
 Avril : début de l'implication des humains dans la Guerre Froide Temporelle.
 Avril : premier contact entre les Humains et les Sulibans.
  : premier contact entre les Humains et les Axanars.
 Premier contact entre les Humains et les Xyrilliens.
 LEnterprise NX-01 reprend contact avec la colonie Terra Nova.
 Premier contact entre les Humains et les Andoriens.
 Premier contact entre les Humains et les Nausicaans.
 Débuts des plans de constructions des vaisseaux Columbia NX-02, NX-03 et NX-04.
 Premier contact informel entre les Humains et les Férengis.
 Archer et l'équipage de lEnterprise NX-01 rencontrent l'agent temporel Daniels.

 2152 
 Avril : premier contact entre les humains et les Tellarites.
 Premier contact avec les Romuliens. Seules des communications audio sont établies.
 Début de la détente entre les Andoriens et les Vulcains.
 Premier contact entre les Humains et les Tholiens.

 2153 
 Début du chantier de construction du vaisseau Columbia (NX-02).
 Mars : mort accidentelle du capitaine A.G. Robinson sur Terre, Archer décide de donner son nom à une nébuleuse découverte par lEnterprise NX-01 pour lui rendre hommage.
 Mars : premier contact informel avec les Borgs.
 Mars : la Terre est attaquée par la sphère Xindi, attaque qui cause 7 millions de victimes en Floride, à Cuba et au Venezuela.
 Avril : lEnterprise NX-01 a une nouvelle mission : pénétrer dans l'Étendue Delphique et empêcher les Xindis d'exterminer l'humanité.

 2154 
  : lEnterprise NX-01 est envoyé en 1944 par les Xindis, ils doivent s'efforcer d'éviter un changement du passé de la Terre.
 Février : fin de la crise Xindie, victoire de la Terre.
 Février : fin de la Guerre Froide Temporelle.
 LEnterprise NX-01 reprend sa mission d'exploration.
 Mai : Arik Soong s'évade et ses Améliorés attaquent des klingons, envenimant les relations entre Starfleet et l'empire Klingon.
 Le Kir'Shara, qui renferme l'enseignement de la logique selon Surak, son fondateur, est mis au grand jour. L'administrateur V'Las est destitué. Un nouvel ordre s'installe sur Vulcain.
 Novembre : un vaisseau-drone romulien tente de créer des conflits entre les terriens, les vulcains, les tellarites et les andoriens. Grâce à la diplomatie et l'instinct d'Archer, le projet provoque à l'inverse une alliance qui sera les prémisses de la création de la Fédération des Planètes Unies.
 Lancement du Columbia NX-02 sous le commandement du Capitaine Erika Hernandez.
 Les Klingons font des expériences à partir des gènes des Améliorés qui tournent mal. Un virus se propage. Le docteur Phlox trouve un remède mais les Klingons guéris de ce virus sont défigurés génétiquement. Ils ressemblent plus à des Humains.
 Premier contact avec les .

 2155 
 Fondation de la Coalition des Planètes incluant les Humains, les Vulcains, les Andoriens, les Tellarites, les Rigeliens, les Denobuliens et les Coridanites.

 2156 
 Début de la guerre entre l'Empire Stellaire Romulien et la Coalition des Planètes.
 Naissance de Talla, fille de Shran et de Jhamel.
 Shran quitte la Garde Impériale Andorienne.

 2158 
 Mort présumée de Shran.

 2160 
 Fin de la guerre entre l'Empire Stellaire Romulien et la Coalition des Planètes.
 Établissement de la Zone Neutre Romulienne.

 2161 
 Réapparition de Shran, supposément décédé. Il demande de l'aide à Archer pour retrouver sa fille.
 Mort de Charles Tucker III.
 Fondation de la Fédération des planètes unies par les quatre peuples fondateurs que sont les Terriens, les Vulcains, les Andoriens et les Tellarites.
 Fin du commandement de l'Enterprise NX-01 par Jonathan Archer.
 Lancement de l'USS Franklin (NX-326), premier vaisseau terrien capable d'atteindre la distorsion 7, sous le commandement du capitaine Balthazar Edison.

 2164 
 Disparition de l'USS Franklin (NX-326) près de la Ceinture de radiations de Gagarin. L'incident fut, par la suite, enseigné aux futurs officiers à l'Académie de Starfleet. Le vaisseau s'est en réalité écrasé sur la planète Altamid, il ne sera retrouvé que cent ans plus tard dans la réalité alternative créée par l'incursion de Nero.

 2165 
 Naissance de Sarek sur Vulcain.

 2169 
 Jonathan Archer est nommé ambassadeur de la Fédération sur Andoria.

 2175 
 Jonathan Archer devient membre du Conseil de la Fédération.

 2184 
 Jonathan Archer est élu président de la Fédération.

 2192 
 Fin du mandat de président de la Fédération de Jonathan Archer.

 2195 
 Naissance de Robert April.

  
 2210 
 Le capitaine Jack, aïeul de Harry Kim, commande une mission dans la zone frontalière de Beta Capricus.

 2222 
 Naissance de Montgomery Scott en Écosse sur Terre.

 2224 
 Naissance de Sybok, le demi-frère de Spock sur Vulcain

 2227 
 Naissance de Leonard McCoy sur Terre.

 2230 
 Sarek, un Vulcain, épouse Amanda Grayson, une humaine.
 Naissance de Spock, fils de Sarek et d'Amanda Grayson, sur Vulcain.

 2233 
 Date stellaire 2233.04 (Réalité alternative) : le vaisseau USS Kelvin, commandé par Richard Robau, est attaqué et détruit par un vaisseau romulien venu du futur, le Narada. Le père de James Kirk perd la vie lors de ce combat.
  : naissance de James Kirk, fils de Winona et George Kirk.

 2236 
 Disparition du SS Columbia sur Talos IV alors qu'il menait une mission d'exploration pour le compte de l'Institut du Continent Américain.

 2237 
 Naissance de Hikaru Sulu à San Francisco.
 Spock et T'Pring sont fiancés par fusion mentale selon les vœux de leurs parents

 2239 
 Naissance de Nyota Uhura au Kenya.

 2241 
 Montgomery Scott intègre Starfleet comme ingénieur.
 Réalité alternative : naissance de Pavel Chekov en Russie.

 2243 
 Réalité alternative : James Kirk enfant vole une voiture et la conduit jusqu'au bord d'un précipice, il en saute à temps pour ne pas tomber.
 Réalité originale et alternative : Spock enfant a une altercation avec ses camarades vulcains qui accusent son père d'être un traître pour avoir épousé une Humaine.

 2245 
 Lancement de l'Enterprise NCC-1701 qui entame sa première mission de cinq ans sous le commandement du capitaine Robert T. April.
 Sarah April devient la première médecin-chef de l'Enterprise NCC-1701.
 Leonard McCoy entre en faculté de médecine.
 Mort de Jonathan Archer.
 Naissance de Pavel Chekov en Russie.

 2246 
 James Kirk part avec ses parents sur la planète Tarsus IV, durant la famine qui frappa la colonie et ses . Le gouverneur Kodos, sympathisant des vieilles philosophies eugéniques, essaya de sauver une portion de sa colonie en exécutant les plus faibles. Kirk fut l'un des témoins du massacre.

 2247 
 Starfleet perd le contact avec la sonde Friendship 1 dans le Quadrant Delta pour une durée de 130 ans.

 2249 
 Naissance de Joanna McCoy, fille de Leonard H. McCoy.

 2250 
 Fin du commandement de l'Enterprise NCC-1701 par Robert April.
 Robert April est nommé ambassadeur de la Fédération.
 Réalité originale et alternative : Spock apprend des membres d'un comité vulcain qu'il est apte à intégrer l'Académie des Sciences de Vulcain en dépit de sa moitié humaine qu'ils considèrent comme un handicap. Piqué, Spock décline l'offre et décide d'entrer à l'Académie de Starfleet.
 Réalité originale et alternative : Sarek qui souhaitait que son fils Spock étudie à l'Académie des Sciences de Vulcain pour le suivre dans la voie diplomatique rompt tout contact avec son fils pendant 18 ans (réalité originale) et pendant 8 ans (réalité alternative).
 James Kirk revient sur Terre et entre à l'Académie de Starfleet.

 2251 
 Le capitaine Christopher Pike prend le commandement de l'Enterprise NCC-1701 qui entame sa deuxième mission quinquennale.
 Le docteur Philip Boyce devient le médecin-chef de l'Enterprise NCC-1701 succédant à Sarah April.

 2252 
 Spock rejoint l'USS Enterprise (NCC-1701) sous le commandement du capitaine Christopher Pike.

 2254 
 Le capitaine Pike est fait prisonnier sur Talos IV.
 Le capitaine Pike et son équipage retrouvent l'épave du SS Columbia disparu 18 ans plus tôt et l'unique survivante Vina qui a été soignée par les Talosiens.
 Le cadet James Kirk, tout juste diplômé de l'Académie de Starfleet, est assigné sur l’USS Farragut sous le commandement du capitaine Garrovick, au poste d’officier tactique.

 2255 
 Réalité alternative : James T. Kirk rencontre Nyota Uhura, puis rejoint Starfleet Academy à l'instigation du capitaine Christopher Pike où il rencontre Leonard McCoy.

 2256 
 L'USS Enterprise (NCC-1701) sous le commandement du capitaine Christopher Pike entame sa troisième mission quinquennale.
 Bataille des étoiles binaires et début de la guerre opposant les Klingons à la Fédération des Planètes Unies, déclenchée par la mutinerie du commander Michael Burnham à bord de l'USS Shenzu.
 Mort du capitaine Philippa Georgiou.
 Mort du chef fanatique klingon T'Kuvma.
 Michael Burnham, second du capitaine Gerogiou et sœur adoptive de Spock, devient le premier membre de Starfleet coupable de trahison et d'inssurection.

 2257 
 Fin de la guerre opposant les Klingons à la Fédération des Planètes Unies. Unification des 24 Grandes Maisons Klingonnes par L'Rell.
 Le capitaine suppléant Saru prend officiellement le commandement de lUSS Discovery.
 Michael Burnham est officiellement réintégrée à Starfleet au rang de commander et devient premier officier de lUSS Discovery. 
 Le capitaine Christopher Pike, en poste sur lEnterprise aux prises avec un dysfonctionnement majeur, prend le commandement par intérim de lUSS Discovery pour enquêter sur l apparition de sept signaux mystérieux. 
 lUSS Discovery entre en contact avec une sphère biominérale très ancienne et collecte des données historiques complètes de l'Univers. 
 Prise de contrôle de l’ensemble des réseaux et du commandement de la flotte par Le Contrôle, une IA développée par la Section 31 qui cherche à accaparer les données de la sphère pour atteindre un niveau de conscience supérieur. 
 Destruction de l'IA nommée Le Contrôle et mise en sureté des données grâce à un saut temporel de 930 ans dans le futur pour lUSS Discovery, qui sera déclaré officiellement détruit privant la Fédération des données et du moteur sporique.Ce voyage temporel de l'USS Discovery doit également permettre de s'assurer que Le Contrôle a bel est bien été détruit et ne réapparaît pas dans le futur.

 2258 
 Réalité originale et alternative : James Kirk réussit le test du Kobayashi Maru en le truquant.
 Date stellaire 2258.42 (Réalité alternative) : rencontre de Kirk et Spock.
 Réalité alternative : lancement de l'Enterprise NCC-1701 sous le commandement du capitaine Christopher Pike.
 Réalité alternative : L'ambassadeur Spock âgé de la réalité originale de 2387 resurgit du trou noir 25 ans après Néro.
 Réalité alternative : Nyota Uhura devient chef des communications sur l'Enterprise NCC-1701.
 Réalité alternative : la planète Vulcain est détruite par le vaisseau romulien de Néro venu du futur.
 Réalité alternative : James T. Kirk rencontre les navigateurs Hikaru Sulu et Pavel Chekov à bord de l'Enterprise NCC-1701 lors de la mission d'intervention sur Vulcain.
 Réalité alternative : mort d'Amanda Grayson, la mère de Spock.
 Réalité alternative : James T. Kirk et l'ambassadeur Spock rencontrent l'ingénieur Montgomery Scott sur l'avant-poste de Delta Vega où il a été banni pour avoir téléporté le chien de l'amiral Jonathan Archer sans pouvoir le faire revenir, alors qu'il voulait prouver sa théorie de la téléportation transdistortionnelle. Spock lui révèle alors l'équation de la téléportation transdistorsionnelle, en déclarant que c'était Scott dans le futur qui l'avait mise au point.
 Réalité alternative : le docteur Leonard McCoy devient médecin-chef de l'Enterprise NCC-1701.
 Réalité alternative : le Spock âgé de la réalité originale rencontre son alter-ego de 2258 et part établir une colonie vulcaine avec les survivants de la planète Vulcain.
 Réalité alternative : Montgomery Scott devient chef-ingénieur de l'Enterprise NCC-1701.
 Réalité alternative : James T. Kirk devient capitaine de l'Enterprise NCC-1701 avec Spock pour officier en second en remplacement de Christopher Pike, promu amiral.

 2259 
 Réalité alternative : le SS Botany Bay est découvert dérivant dans l'espace par Starfleet. L'amiral de la flotte Alexander Marcus, chef de Starfleet, réveille Khan Noonien Singh de son hibernation cryogénique pour l'utiliser à des fins militaires, le reste des humains améliorés est dissimulé dans des conteneurs.
 Date stellaire 2259.55 (Réalité alternative) : James T. Kirk se voit retirer le commandement de l'Enterprise NCC-1701 qui est rendu à Christopher Pike, pour violation de la Première Directive de Starfleet, il est rétrogradé officier en second.
 Réalité alternative : actes terroristes contre Starfleet perpétrés par John Harrison provoquant plusieurs victimes dont l'amiral Pike.
 Réalité alternative : James T. Kirk retrouve le commandement de lUSS Enterprise et rencontre Carol Marcus qui rejoint l'équipage comme officier scientifique.
 Réalité alternative : Montgomery Scott démissionne de son poste d'ingénieur en chef et est remplacé par Pavel Chekov.
 Réalité alternative : l'Enterprise est envoyé sur Kronos pour arrêter Khan Noonien Singh. LEnterprise est attaqué par lUSS Vengeance sous le commandement de l'amiral de la flotte Marcus. Exécution d'Alexander Marcus des mains de Khan, qui est arrêté peu après par l'équipage de lEnterprise. 
 Réalité alternative : mort puis résurrection de Kirk. 
 Réalité alternative : Montgomery Scott réintègre l'équipage de lUSS Enterprise.

 2260 
 Réalité alternative : l'Enterprise NCC-1701 entame sa première mission d'exploration quinquennale sous le commandement du capitaine James T. Kirk.

 2261 
 L'Enterprise NCC-1701 entre au chantier naval pour une révision.
 Christopher Pike est promu Capitaine de flotte.
 Naissance de David Marcus, fils de James T. Kirk et Carol Marcus.

 2263 
 Pavel Chekov devient enseigne chargé de la navigation sur l'Enterprise NCC-1701.
 Réalité alternative : mort du Spock de la réalité originale sur la Nouvelle Vulcain.
 Réalité alternative : destruction de l'USS Enterprise (NCC-1701), lors de la bataille d'Altamid, attaqué par un essaim de petits vaisseaux commandés par le mystérieux Krall lors d'une mission de sauvetage sur une planète inhospitalière, Altamid.
 Réalité alternative : sur cette même planète, Kirk et l'équipage de l'USS Enterprise NCC-1701 rencontrent une humanoïde rescapée nommée Jaylah et retrouvent l'USS Franklin NX-326 qui se trouve là depuis plus de cent ans.
 Réalité alternative : Nyota Uhura découvre que Krall, le chef de leur agresseurs, ne fait qu'un avec Balthazar Edison, l'ancien capitaine de l'USS Franklin NX-326.
 Réalité alternative : Krall lance une attaque contre la base spatiale de la Fédération, Yorktown, laquelle est déjouée par Kirk et son équipage à bord de l'USS Franklin NX-326. Krall / Balthazar Edison trouve la mort après son échec.
 Réalité alternative : Jaylah intègre l'académie de Starfleet.
 Réalité alternative : James T. Kirk refuse officiellement la proposition de l'amirauté de Starfleet formulée par la Commodore Paris avant d'être promu au rang de vice-amiral
 Réalité alternative : lancement, depuis la station de Yorktown, de l'USS Enterprise NCC-1701-A sous le commandement du capitaine James T. Kirk, afin de poursuivre la mission quinquenale entamée par le vaisseau précédent.

 2264 
 Naissance de Tuvok sur la colonie lunaire de Vulcain.

 2265 
 Début de la mission de cinq ans de l'Enterprise NCC-1701 sous le commandement du capitaine James T. Kirk.
 Hikaru Sulu est affecté comme physicien sur l'Enterprise NCC-1701.
 Montgomery Scott est affecté comme ingénieur-chef sur l'Enterprise NCC-1701.
 Le docteur Mark Piper devient le médecin-chef de l'Enterprise NCC-1701 succédant à Philip Boyce.
 Sarek devient ambassadeur de Vulcain auprès de la Fédération.
 L'Enterprise NCC-1701 retrouve la balise d'enregistrement du SS Valiant disparu deux siècles plus tôt à proximité de la Barrière galactique.

 2266 
 Leonard McCoy devient le médecin-chef de l'Enterprise NCC-1701 en remplacement de Mark Piper.
 Hikaru Sulu devient pilote de l'Enterprise NCC-1701.
 Nyota Uhura devient responsable de la communication sur l'Enterprise NCC-1701.
 Christine Chapel devient infirmière avec le grade de lieutenant sur l'Enterprise NCC-1701.
 Janice Rand devient yeoman à bord de l'Enterprise NCC-1701.
 Kyle devient chef des téléporteurs sur l'Enterprise NCC-1701.
 Premier contact avec la Première Fédération.
 Un vaisseau romulien occulté franchit la Zone Neutre, pénètre dans l'espace de la Fédération et détruit plusieurs avant-postes terriens, mettant ainsi fin à plus d'un siècle d'isolation romulienne. Premier contact visuel entre la Fédération et les Romuliens.
 Christopher Pike qui se trouve sur un vaisseau d'entraînement de classe J est accidentellement exposé à des radiations delta qui le défigurent et le rendent hémiplégique.

 2267 
 Christopher Pike est ramené par Spock sur Talos IV, en dépit des ordres de la Fédération, afin que les pouvoirs mentaux des Talosiens lui permettent d'avoir une fin de vie honorable.
 Premier contact entre la Fédération et l'Hégémonie Gorn.
 Le SS Botany Bay est découvert dérivant dans l'espace par lUSS Enterprise, Khan Noonien Singh et son équipage d'humains améliorés sont réveillés de leur hibernation cryogénique et tentent de s'emparer du vaisseau avant d'être exilés sur Ceti Alpha V.
 L'équipage de l'Enterprise NCC-1701 découvre le Gardien de l'Éternité, un portail temporel, sur une planète étrange. McCoy va accidentellement changer le cours de l'histoire, Kirk et Spock vont donc l'utiliser pour se rendre en 1930 et réparer les dégâts.
 Mort de George Samuel Kirk, frère de James T. Kirk, de son épouse Aurela et de leurs deux fils aînés sur la planète Deneva, seul survit le plus jeune fils, Peter Kirk.
 Kirk, Spock et McCoy découvrent Zefram Cochrane sur un planétoïde du système de Gamma Canaris où il demeure depuis 148 ans.
 LEnterprise reçoit un message de détresse de lUSS Constellation, NCC-1017 de classe Constitution qui est attaqué par une mystérieuse machine tueuse de planètes.
 Kirk, McCoy, Uhura et Scott sont accidentellement transportés dans un Univers-Miroir lors d'un accident de téléporteur causé par un orage magnétique tandis que leurs doubles prennent leur place dans leur univers.
 Spock en proie au Pon farr demande un congé au capitaine James T. Kirk pour pouvoir rentrer sur Vulcain afin de s'unir a sa promise. À son arrivée, sa fiancée T'Pring, tombée amoureuse de Stonn, demande lors du Koon-ut-kal-if-fee (mariage ou duel à mort) le kal-if-fee (duel à mort) afin de se libérer de l'engagement avec Spock. Elle choisira James T. Kirk comme champion. Grâce à un stratagème du docteur Leonard McCoy, Spock sera liberé de son Pon farr, T'Pring de son engagement, et James T. Kirk de la mort.

 2268 
 LUSS Defiant NCC-1764 de classe Constitution répond à un appel de détresse de l'Assemblée Tholienne et disparaît dans une interphase spatiale tuant l'ensemble de l'équipage et qui le fera resurgir dans l'univers-miroir en 2154.
 L'équipage de lEnterprise NCC-1701 règle le problème des tribules et le problème diplomatique klingon sur la station Deep Space K-7.
 LEnterprise NCC-1701 est chargé de transporter les ambassadeurs des principaux membres de la Fédération à la Conférence de Babel, laquelle statue sur l'intégration de la planète Coridian à la Fédération.
 Spock retrouve ses parents lors de la Conférence de Babel et se réconcilie avec son père Sarek qui ne lui avait plus parlé depuis 18 ans.
 L'équipage de lUSS Enterprise dérobe un dispositif d'occultation à bord d'un vaisseau Romulien.

 2269 
 Le vaisseau astéoroïde Yonada atteint la planète Daran V et les Fabrinis s'y installent sous le commandement de la grande prêtresse Natira.
 La colonie de Mantilles dans le système de Pallas 14 est menacée par un nuage cosmique.

 2270 
 L'USS Enterprise transporte Robert April et son épouse Sarah April. Le vaisseau re-visite l'univers anti-matière.
 Fin de la mission quinquennale. L'USS Enterprise retourne vers la Terre.
 Kirk est promu contre-amiral et devient le chef des Opérations de Starfleet sur Terre.
 Spock quitte Starfleet et retourne sur Vulcain pour se soumettre au rituel du kolinahr.
 Leonard H. McCoy quitte Starfleet et devient médecin généraliste.
 Willard Decker est nommé capitaine de lUSS Enterprise (NCC-1701).
 Christine Chapel devient médecin-chef de lUSS Enterprise (NCC-1701).
 Nouvelle rénovation de lUSS Enterprise (NCC-1701) qui subit une refonte intégrale.
 Les savants Klingons découvrent un remède contre le virus amélioré qui leur permet de retrouver leur physionomie originelle avec les arêtes crâniennes.

 2271 
 Naissance de Demora Sulu, fille d'Hikaru Sulu.

 2272 
 Janice Rand devient chef des téléporteurs de lUSS Enterprise (NCC-1701).
 Retour de V'Ger (Voyager VI) sur Terre. Son retour constitue une menace.
 Le commandeur Sonak devient officier scientifique de lUSS Enterprise (NCC-1701) mais meurt peu après dans un accident de téléporteur.
 Willard Decker est dégradé commander de lUSS Enterprise (NCC-1701).
 Le docteur Leonard McCoy rejoint à nouveau l'équipage.
 Spock rejoint à nouveau l'équipage après avoir échoué lors de l'ultime cérémonie du rituel du Kolinahr à la suite d'une voix qu'il entend en appelant à sa part d'humanité.
 Le lieutenant Ilia devient pilote de lEntreprise.
 Willard Decker et Ilia sont déclarés manquants à la fin de cette mission.
 James T. Kirk reprend le commandement de lUSS Enterprise (NCC-1701) en cours de rénovation, vu les circonstances et gardera le commandement pour une nouvelle mission de cinq ans.

 2276 
 Spock devient le capitaine de  lEnterprise NCC-1701 qui est assigné à l'Académie de Starfleet comme vaisseau d'entraînement.
 Pavel Chekov quitte lEnterprise NCC-1701 et devient officier en second sur l'USS Reliant (NCC-1864) sous le commandement du capitaine Clark Terrell.
 Christine Chapel quitte lEnterprise NCC-1701 et devient commandeur à Starfleet Command.
 Janice Rand quitte lEnterprise NCC-1701 et devient responsable des communications du Spatiodock.

 2281 
 James T. Kirk prend une première fois sa retraite de Starfleet.

 2282 
 Kirk rencontre Antonia, lors d'une escapade à cheval près de la ferme de l'oncle de Kirk en Idaho, avec qui il entretient une relation amoureuse. Il songe à l'épouser mais malgré son attachement pour elle, il choisit finalement de poursuivre sa carrière dans Starfleet.

 2284 
 Début du projet de terraformation Génésis.
 Kirk revient en service actif et reprend sa position dans l'amirauté, il est assigné à la supervision de la formation des cadets à l'Académie de Starfleet.

 2285 
 Le lieutenant Saavik rejoint l'équipage de lEnterprise NCC-1701 et passe le test du Kobayashi Maru.
 Kyle sert sur lUSS Reliant (NCC-1864) sous le commandement du capitaine Clark Terrell.
 Khan Noonien Singh et les survivants de son équipage s'échappent de la planète Ceti Alpha V et volent lUSS Reliant (NCC-1864), Khan souhaite se venger de Kirk et tente de s'emparer de la technologie de Génésis.
 Mort de Peter Preston, cadet ingénieur et neveu de Montgomery Scott, lors d'une confrontation avec Khan.
 Lancement de lUSS Excelsior (NCC-2000) sous le commandement du capitaine Styles.
 Altercation avec l'Empire Klingon et un oiseau de proie commandé par le commandant Kruge qui tente également de s'emparer de la technologie de Génésis.
 Mort de David Marcus.
 Destruction de l'Enterprise NCC-1701 en orbite autour de la planète abritant le projet Génésis.
 Mort puis résurrection de Spock.

 2286 
 Janice Rand est affectée à Starfleet Command en tant qu'enseigne.
 Kirk et son équipage règlent la crise de la sonde Cétacée.
 James T. Kirk est rétrogradé au rang de capitaine pour insubordination.
 Lancement de l'Enterprise-A (NCC-1701-A) sous le commandement du Capitaine Kirk

 2287 
 Spock retrouve Sybok, son demi-frère, durant la crise de Nimbus III.
 Découverte de la planète centrale de la Galaxie, Shakari.

 2289 
 Tuvok intègre Starfleet Academy.

 2290 
 Hikaru Sulu devient capitaine de lUSS Excelsior.
 La lieutenant-commandeur Janice Rand est assignée en tant qu'officier des communications à bord de lUSS Excelsior.

 2292 
 L'alliance entre les Klingons et les Romuliens s'écroule et les deux peuples deviennent de grands ennemis pour 75 ans.

 2293 
 Explosion de la lune minière klingonne Praxis.
 Valeris rejoint l'équipage de LUSS Enterprise-A.
 Tuvok rejoint l'équipage de lUSS Excelsior.
 Assassinat du chancelier klingon Gorkon sur Kronos One, Kirk et McCoy sont arrêtés pour ce crime.
 L'équipage de lUSS Enterprise-A déjoue le complot contre les négociations de paix entre l'Empire klingon et la Fédération. Arrestation ou mort des principaux membres du complot: le général Chang pour les Klingons, l'ambassadeur romulien, l'amiral de la flotte Cathwright, le colonel West et le lieutenant Valeris pour la Fédération .
 Accords de Khitomer signés entre la Fédération et l'Empire Klingon.
 LUSS Enterprise-A est désarmé et les membres les plus âgés de l'équipage dont Kirk, Spock, McCoy et Scott prennent leur retraite de Starfleet.
 Lancement de lUSS Enterprise-B sous le commandement du capitaine John Jason Harriman.
 Guinan et Tolian Soran sont sauvés par lEnterprise.
 Mort présumée de James T. Kirk alors qu'il était à bord de lUSS Enterprise-B qui se retrouva pris dans un ruban énergétique appelé Nexus lors de son voyage inaugural.

 2294 
 Montgomery Scott part pour la colonie de Norpin afin d'y passer sa retraite à bord de lUSS Jenolan. Le vaisseau rencontra une sphère de Dyson, tenta une approche, mais s'écrasa à sa surface. Montgomery Scott et Matt Franklin furent les deux seuls survivants. Ne sachant pas combien de temps, ils attendraient pour être secourus, Scott se mit avec Franklin dans un cycle infini de téléportation. Il ne fut secouru que 75 ans plus tard.

 2295 
 Spock devient ambassadeur de Vulcain et se marie.

 2298 
 Tuvok quitte Starfleet et entame le rituel de kolinahr.

  
 2304 
 Tuvok épouse T'Pel.

 2305 
  : naissance de Jean-Luc Picard à La Barre en Haute-Saône en France, fils d'un couple de vignerons, Maurice et Yvette Picard.

 2311 
 Signature du traité d'Algeron entre la Fédération et l'Empire Romulien rétablissant la zone neutre et interdisant à la Fédération de développer la technologie des boucliers occulteurs.
 Entrée des Romuliens dans une phase d'isolation pendant laquelle ils coupent tout contact avec la Fédération.

 2320 
 Naissance de Lewis Zimmerman sur Terre.

 2323 
 Jean-Luc Picard intègre l'Académie de Starfleet.

 2324 
 Naissance de Beverly Howard à Copernicus City sur la Lune.

 2328 
 Naissance de Miles Edward O'Brien en Irlande.

 2329 
 Hikaru Sulu devient président de la Fédération.
 Naissance de Chakotay sur une colonie de la Fédération.

 2332 
  : naissance de Kathryn Janeway dans l'Indiana.
 Naissance de Benjamin Sisko à La Nouvelle-Orléans.

 2333 
 Le lieutenant commander Jean-Luc Picard devient le capitaine de lUSS Stargazer NCC-2893 de classe Constellation.
 Lancement de lUSS Enterprise-C de classe Ambassador.

 2335 
 Naissance de William Thomas Riker à Valdez, fils de Kyle et Betty Riker.
 Naissance de Geordi La Forge dans la Confédération Africaine.

 2336 
  : naissance de Deanna Troi sur Betazed, fille de l'ambassadrice betazoïde Lwaxana Troi et de l'officier humain de Starfleet, Ian Andrew Troi.

 2337 
 Découverte d'Odo dans la Ceinture de Denorios du système bajoran.
 Naissance Natasha Yar sur la colonie de Turkana IV.

 2338 
 Découverte de Data sur Omicron Theta par lUSS Tripoli.

 2340 
 Naissance de Worf sur Qo'noS.

 2341 
 Data intègre  l'Académie de Starfleet.
 Fin de la présidence d'Hikaru Sulu.

 2343 
 Tuvok réintègre Starfleet. Il est assigné à lUSS Wyoming.
 Mort de Ian Andrew Troi, père de Deanna Troi.

 2344 
 Lors de la bataille de Narendra III, lUSS Enterprise-C rencontre une anomalie temporelle qui va l'envoyer 22 ans dans le futur, en 2366.
 LUSS Enterprise-C revient du futur avec  Tasha Yar (du futur modifié) et est détruit en gagnant la bataille de Narendra III.
 Chakotay intègre l'Académie de Starfleet avec la recommandation du capitaine Hikaru Sulu.

 2345 
 Worf part s'installer sur Khitomer avec ses parents et son frère Kurn.

 2346 
 Après le massacre de sa famille par les Romuliens sur Khitomer, Worf est sauvé par les Rozhenkos.

 2348 
  : mariage de Beverly Howard et Jack Crusher.
 Naissance de Wesley Crusher, fils de Jack et Beverly Crusher.

 2349 
 Naissance de B'Elanna Torres sur Kessik IV, une colonie de la Fédération, fille de John Torres, un Humain, et de Miral, une Klingonne.
 Naissance de Harry Kim en Caroline du Sud.

 2350 
 Benjamin Sisko intègre l'Académie de Starfleet.
 Naissance de Annika Hansen sur la colonie de la Fédération de Tandara.

 2353 
 William T. Riker et Geordi La Forge intègrent l'Académie de Starfleet.
 Naissance de Tora Ziyal, fille illégitime du Cardassien Gul Dukat et de la Bajoranne Tora Naprem, conçue durant l'Occupation de Bajor.

 2355 
 Deanna Troi intègre  l'Académie de Starfleet.
 Annika Hansen est assimilée par les Borgs avec sa famille et devient Seven of Nine.

 2357 
 Worf intègre l'Académie de Starfleet.

 2359 
 Worf a une aventure avec K'Ehleyr, mi-humaine, mi-klingonne. Naissance de leur fils Alexander.

 2360 
 Quark ouvre le bar Chez Quark sur Terok Nor.

 2361 
 Worf est le premier klingon à devenir officier de Starfleet.

 2363 
 LUSS Enterprise (NCC-1701-D) est achevé.

 2364 
 Lancement de l'Enterprise-D sous le commandement du capitaine Jean-Luc Picard.
 L'Enterprise-D est inspecté pendant une journée par l'amiral Leonard McCoy en compagnie du lieutenant-commandeur Data.
 William Riker devient premier officier de lEnterprise-D et rencontre le médecin-chef Beverly Crusher avec son fils Wesley sur la station Farpoint.
 Deanna Troi est affectée à l'Enterprise-D comme conseillère.
 Worf est affecté à l'Enterprise-D comme sous-lieutenant.
 Miles O'Brien est affecté à l'Enterprise-D.
 Natasha Yar devient chef de la sécurité sur l'Enterprise-D.
 Premier contact de la Fédération avec le Continuum Q.
 Premier contact officiel avec les Férengis.
 Fin de l'isolement des Romuliens.
 Mort de Natasha Yar tuée par l'entité Armus.

 2365 
 Le docteur Beverly Crusher quitte lUSS Enterprise-D et prend la tête des services médicaux de Starfleet.
 Le docteur Katherine Pulaski de lUSS Enterprise-D devient médecin-chef en remplacement de Beverly Crusher.
 Worf devient chef de la sécurité sur l'''USS Enterprise-D en remplacement de Natasha Yar.
 Guinan devient barmaid sur lUSS Enterprise-D.
 Premier contact officiel avec les Borgs.

 2366 
 Le docteur Katherine Pulaski quitte lUSS Enterprise-D.
 Le docteur Beverly Crusher reprend son poste de médecin-chef à bord de lUSS Enterprise-D.
 lUSS Enterprise-C arrive du passé, ce qui modifie le présent. Tasha Yar revient à vie et elle monte à bord de lEnterprise-C pour l'aider à gagner la bataille de Narendra III. Le présent et re-modifé et tout redevient normal.

 2367 
 Jean-Luc Picard est assimilé par les Borgs et prend le nom de Locutus de Borg.
 Bataille de Wolf 359 (39 vaisseaux de Starfleet détruits par un cube Borg).
  perdent la vie dans la Bataille de Wolf 359 dont Jennifer Sisko, l'épouse de Benjamin Sisko, ce dernier s'échappe avec son fils.
 Jean-Luc Picard est récupéré par son équipage et les implants borgs lui sont retirés, il passe quelques semaines de repos dans sa famille à La Barre.
 Jean-Luc Picard reprend le commandement de lUSS Enterprise (NCC-1701-D).
 Worf rencontre son fils Alexander.
 La Fédération découvre la vraie nature des Trills formés de deux entités.
 Complot de la maison de Duras avec les Romuliens pour imposer un nouveau chancelier.

 2368 
 L'ambassadeur Spock part secrètement pour Romulus afin d'essayer de réunifier les deux peuples "cousins". Les tentatives de négociation se firent avec Pardek, un Romulien.
 Mort de Sarek, le père de Spock.

 2369 
 Naissance de Kes sur la planète Ocampa.
 L'Enterprise-D sous le commandement du capitaine Jean-Luc Picard retrouve l'épave de lUSS Jenolan et libère Montgomery Scott enfermé dans un cycle infini de téléportation depuis 75 ans. Il passe quelque temps à bord du vaisseau et joint ses talents à ceux de Geordi LaForge pour échapper à la sphère de Dyson. Il part finalement pour la colonie de Norpin pour y finir ses jours et découvre la formule rendant possible la téléportation transdistorsionnelle à une date indéterminée entre 2369 et 2387.
 Jean-Luc Picard retrouve Richard Galen, son ancien professeur d'archéologie, ses travaux permettent de découvrir la planète-mère d'une ancienne espèce humanoïde disparue laquelle serait l'ancêtre commun de toutes les espèces humanoïdes de la Galaxie.
 Retrait des Cardassiens de Bajor et début de l'administration de Terok Nor, rebaptisée Deep Space Nine par la Fédération sous le commandement du commandeur Benjamin Sisko.
 Le colonel Kira Nerys devient premier officier sur Deep Space Nine.
 Le constable Odo devient chef de la sécurité sur Deep Space Nine.
 Le lieutenant Jazdia Dax devient officier scientifique sur Deep Space Nine.
 Julian Bashir devient médecin-chef sur Deep Space Nine.
 Miles O'Brien devient chef-ingénieur sur Deep Space Nine.
 Découverte d'un vortex (wormhole) stabilisé grâce à des particules de Verteron entre le système Bajoran et le Quadrant Gamma.
 Premiers contacts avec le Dominion.
 Premiers contacts avec les Prophètes bajorans.

 2370 
 Développement du Programme holographique médical d'urgence (HMU) par Starfleet.
 Établissement d'une zone démilitarisée entre la Fédération et l'Union Cardassienne.
 Formation du groupe terroriste « Maquis » dans la zone démilitarisée.
 Chakotay et B'Elanna Torres rejoignent le Maquis.
 Premier contact avec les Jem'hadars et les Vortas.
 Début des hostilités avec le Dominion.

 2371 
 Lancement de lUSS Defiant (NX-74205) sous le commandement du capitaine Benjamin Sisko, premier vaisseau de la Fédération à posséder un dispositif d'occultation et spécifiquement conçu pour le combat, contrairement aux précédents vaisseaux de Starfleet.
 Premier contact direct avec les métamorphes, fondateurs du Dominion.
 Robert Picard et son fils René Picard, respectivement le frère aîné et le neveu de Jean-Luc Picard, meurent dans l'incendie de la maison familiale des Picard sur Terre.
 Les sœurs Duras B'Etor et Lursa s'allient avec Tolian Soran pour trouver le Nexus.
 Destruction de l'oiseau de proie des sœurs Duras où elles trouvent la mort avec leur équipage.
 Destruction de l'Enterprise-D dans le système de Veridian.
 Jean-Luc Picard retrouve James T. Kirk qui a passé 78 ans dans le Nexus. Ils s'allient pour contrer Tolian Soran.
 Mort définitive de James T. Kirk.
 Tuvok infiltre le Maquis
 Lancement de lUSS Voyager sous le commandement du capitaine Kathryn Janeway.
 Tuvok devient chef de la sécurité sur lUSS Voyager.
 Thomas Paris devient timonier sur lUSS Voyager.
 Harry Kim devient responsable des opérations sur lUSS Voyager.
 Kes devient infirmière et officier scientifiques sur lUSS Voyager.
 Disparition présumée de lUSS Voyager dans les Badlands (en réalité propulsé vers le Quadrant Delta par une forme de vie connue sous le nom de Pourvoyeur).
 Chakotay devient premier officier sur lUSS Voyager.
 B'Elanna Torres devient chef ingénieur sur l'USS Voyager.

 2372 
 LUSS Valiant NCC-74210 de classe Defiant est lancé comme vaisseau d'entraînement pour l'escadron rouge sous le commandement du capitaine Ramirez.
 Worf est réassigné sur Deep Space Nine.
 Lancement de l'Enterprise-E.
 Invasion de Cardassia par les Klingons.
 Retrait des Klingons des accords de Kithomer.

 2373 
 L'équipage du Defiant est renvoyé dans le passé sur Deep Space K-7 en 2268 et ils empêchent un changement du passé.
 Bataille du secteur 001 (destruction d'un cube Borg en orbite terrestre).
 L'Enterprise-E suit une sonde borg dans un vortex temporel pour l'empêcher de modifier le passé de la Terre.
 Entrée de Cardassia dans le Dominion.
 Destruction du Maquis par le Dominion.
 Réentrée des Klingons dans les accords de Kithomer.
 Début de la guerre ouverte entre le Dominion et l'Alliance Fédération-Klingons.
 Signature d'un pacte de non-agression entre Bajor et le Dominion.
 Capture de Deep Space Nine par le Dominion.
 Mariage de Worf avec Jazdia Dax.
 Tuvok fusionne mentalement avec Janeway pour retrouver un souvenir refoulé lors de son premier voyage sur lUSS Excelsior NCC-2000 80 ans plus tôt.
 Le vaisseau temporel Aeon de la fédération, arrive du  dans le quadrant Delta et tente de détruire l'USS Voyager que le capitaine Braxton accuse d'être responsable de la destruction du système solaire, qui aura lieu au . Le combat entre l'USS Voyager et le vaisseau temporel Aeon provoque l'ouverture d'une brèche qui propulse lAeon à Los Angeles en 1969 et l'USS Voyager à Los Angeles en 1996.
 Premier contact établit par lUSS Voyager avec la mystérieuse Espèce 8472 qui semble seule résister au Collectif Borg.
 Seven of Nine est envoyée sur le Voyager dans le cadre d'une alliance temporaire contre l'Espèce 8472, elle est déconnectée du collectif et les implants borgs lui sont retirés. Elle rejoint l'équipage comme officier scientifique.

 2374 
 Mort de Tora Ziyal tuée par le cardassien Damar pour trahison.
 Reprise du contrôle de Deep Space Nine par la Fédération.
 Entrée des Romuliens dans l'Alliance contre le Dominion.

 2375 
 Worf commande l'oiseau de proie klingon IKS Koraga et rejoint ses anciens compagnons de lEnterprise.
 Entrée des Evoras dans la Fédération.
 Jean-Luc Picard et l'Entreprise-E interviennent pour protéger les Ba'kus, un peuple pacifique dont la planète abrite le secret de la jeunesse éternelle convoité par un peuple guerrier, les So'nas dirigés par Ru'Afo et par la Fédération sous la direction de l'amiral Dougherty.
 Entrée des Breens dans le Dominion.
 Destruction du Defiant.
 Destruction massive de cités sur Cardassia Prime par le Dominion.
 Victoire de l'Alliance, rejointe par les forces militaires cardassiennes, sur le Dominion à Cardassia Prime.
 Mort de Jazdia Dax, Dax est réimplanté dans une autre trill Ezri qui devient Ezri Dax.
 Fin de la guerre entre la Fédération et le Dominion.

2376 
 L'USS Voyager reprend contact avec Starfleet après 5 ans d'isolement dans la Quadrant Delta.

2377 
 LUSS Voyager retrouve la sonde Friendship 1 lancée 300 ans plus tôt et disparue dans le Quadrant Delta.

 2378 
 Retour de lUSS Voyager dans l'espace de la Fédération.
 Kathryn Janeway est promue vice-amiral et affectée à Starfleet Command.

 2379 
 Mariage de William T. Riker et de Deanna Troi.
 Assassinat du sénat Romulien par le Rémien Shinzon.
 L'équipage de l'Entreprise-E retrouve Proto, un androïde construit par le docteur Noonian Soong, le créateur de Data, ce dernier va télécharger sa mémoire dans son prédécesseur.
 Destruction du vaisseau rémien Cimeterre par Data.
 Destruction/décès de Data, androïde créé par le docteur Noonien Soong et ayant servi comme officier à bord des Enterprise-D et Enterprise-E.
 William T. Riker devient le capitaine de lUSS Titan.
 Deanna Troi devient conseillère et premier officier sur l'''USS Titan auprès de son mari.

 2380 
 William T. Riker au commande de lUSS Titan vient en aide à l'USS Cerritos NCC-75567.

 2383 
 LUSS Protostar (NX-76884) est découvert abandonné par de jeunes extraterrestres hétéroclite dans le Quadrant Delta avec comme hologramme Kathryn Janeway.

 2384 
 Nouvelle demande d'intégration de Bajor à la Fédération.

 2387 
 Destruction de Romulus par une supernova. L'ambassadeur Spock provoque un trou noir pour annihiler la supernova. Il est emporté par le trou noir ainsi que le vaisseau minier romulien Narada, respectivement en 2233 et en 2258.
 Lancement du vaisseau expérimental Méduse, conçu par Geordi La Forge.

 2392 
 Fondation de la Nouvelle Romulus par les survivants Romuliens sur Rator III dont la capitale est Rihan.
 Bajor devient membre à part entière de la Fédération.

 2394 
 Le Syndicat d'Orion signe un pacte de non-agression et de défense mutuelle avec l'Empire Klingon sur Ter'jas Mor.

 2399 
 L'Empire Klingon quitte à nouveau les Accords de Khitomer et poursuit une politique agressive d'expansion qui conduit à une nouvelle guerre contre la Fédération.

  
 2400 
 Normalisation des relations entre l'Union Cardassienne et Bajor.

 2403 
 L'Hégémonie Gorn est annexée par l'Empire Klingon.

 2405 
 Les Nausicaans signent un pacte de non-agression avec l'Empire Klingon.

 2409 
 Scission dans l'Empire Romulien reconstitué entre une nouvelle puissance monarchique autoritaire et expansionniste dirigée par le Tal Shiar et la République Romulienne fondée par des résistants Romuliens rejoints par des rebelles Rémiens.
 Émergence d'un nouveau Dominion avec l'arrivée du Changeant Laas, constitué de la "Vraie Voie", des Jem'Hadars Alphas et du Nouveau Lien. Début d'une série d'agressions dans le Quadrant Alpha.
 Retour des Borgs qui tentent à nouveau de s'emparer du Quadrant Alpha.
 Les Deferis (espèce pacifique et neutre du bloc secteur Orellius) subissent des attaques de la Confédération Breen et demandent l'aide de la Fédération et de l'Empire Klingon.
 L'Empire Terrien redevenu une puissance agressive et expansionniste dans l'Univers-Miroir initie des incursions hostiles dans le Prime Univers.
 L'Assemblée Tholienne entretient des relations tendues avec la Fédération et l'Empire Klingon. Les Tholiens semblent impliqués dans de multiples évènements temporels ou dimensionnels.
 Les Ondines, race non-humanoïde originaire de l'espace fluidique, connus sous la désignation borg comme l'espèce 8472, s'infiltrent au sein des grandes puissances du Quadrant Alpha pour semer le chaos entre elles.
 Les Hirogènes, des nomades originaires du Quadrant Delta, se sont alliés au Romulien en échange de l'autorisation par l'Impératrice Sela de l'Empire Stellaire Romulien à chasser sur le territoire romulien.
 Les Devidiens, espèce aux étranges pouvoirs entament des incursions dans le passé et le présent afin de se nourrir de l'énergie neurale des humanoïdes.
 Une horde de Fek'Ihrs, race mystique à l'origine inconnue, envahit l'Empire Klingon.
 L'Alliance férengie est gouvernée par le Grand Nagus Rom et maintient des relations amicales avec la Fédération, certains Férengis choisissent de rejoindre Starfleet.
 Les Elachis, race non-humanoïde mystérieuse originaire du Quadrant Beta, s'allient à l'Empire Stellaire Romulien.
 Les Iconiens, une ancienne civilisation considérée comme disparue, réapparaissent pour semer la discorde entre les puissances du Quadrant Alpha.

  
 2550 
 Les Xindis rejoignent la Fédération.

 Date inconnue du  
 Bataille de Procyon V durant laquelle la Fédération, dont fait partie l'empire Klingon, défait "les créateurs de sphères". La flotte de la Fédération comprend notamment lUSS Enterprise (NCC-1701-J).

  
 Lancement du vaisseau temporel Aeon'' sous le commandement du capitaine Braxton.

Naissance de Daniels.

Notes et références 

Star Trek